

Населені пункти та їхні частини

 Ґоринь — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Ґоринь — село в гміні Ястшембія Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ґоринь — село в гміні Кіселіце Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґоринь — осада в гміні Плужниця Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґоринь — осада в гміні Дембно Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Горинь

Примітки